Obří slalom žen na Zimních olympijských hrách 2018 se konal ve čtvrtek 15. února 2018 jako první ženský závod v alpském lyžování jihokorejské olympiády na sjezdovce lyžařského střediska Jongpchjong v okrese Pchjongčchang. Zahájení prvního kola proběhlo v 10.00 hodin místního času a druhé kolo odstartovalo ve 13.45 hodin. Původně se závod měl uskutečnit 12. února, ale pro silný vítr byl přeložen o tři dny později. Do závodu bylo přihlášeno 81 závodnic ze 49 zemí. Dvě slalomářky na start nenastoupily.

Obhájkyní zlata byla Slovinka Tina Mazeová, která v lednu 2017 ukončila kariéru. Francouzská úřadující mistryně světa Tessa Worleyová dojela, po průběžném čtrnáctém místu a díky druhému nejrychlejšímu času z druhého kola, na celkové sedmé příčce.

Medailistky 
Olympijskou vítězkou se stala 22letá Američanka a vedoucí závodnice průběžného pořadí Světového poháru Mikaela Shiffrinová, která se druhým zlatem z olympiády přiřadila k Tedu Ligetymu a Andree Meadové Lawrenceové, jež jako jediní američtí alpští lyžaři dokázali dvakrát triumfovat pod pěti kruhy. Ve své druhé nejlepší diciplíně Shiffrinová prodělala v předchozím čtyřletém cyklu zlepšení i díky přípravě se specialistou na obří slalom Ligetym. 

Stříbrnou medaili si odvezla 25letá Norka Ragnhild Mowinckelová, pro kterou se jednalo o premiérové umístění na stupních vítězů z vrcholné akce dospělých. Bronzový kov pak připadl 27leté Italce Federice Brignoneové, stříbrné z téže disciplíny na Světovém šampionátu 2011.

Výsledky

Reference 

Obří slalom žen